Henrique Neto ist der Name folgender Personen:

* Henrique Neto (Politiker) (* 1936), portugiesischer Politiker und Unternehmer
 Henrique Maximiano Coelho Neto (1864–1934), brasilianischer Schriftsteller